Westin Book Cadillac Hotel, in Detroit, Michigan
Cadillac Hotel (Florida), in Miami Beach, Florida